Afon Llugwy ist der Name folgender Flüsse:

 Afon Llugwy, walisischer Name des River Lugg, Nebenfluss des River Wye
 Afon Llugwy, walisischer Name des River Llugwy, Nebenfluss des River Conwy